Алиуи, Набиль — марокканский и французский футболист, нападающий клуба «Ним». 
 Алиуи, Рашид — французский футболист марокканского происхождения, нападающий клуба «Серкль Брюгге».